Pentagon ( „Fünfeck“) steht für:
 Pentagon, Sitz des US-Verteidigungsministeriums
 Fünfeck, geometrische Figur
 Pentagon (Künstlergruppe), deutsche Künstlergruppe
 Pentagon (Band), südkoreanische Boygroup

Siehe auch:
 Penthagon, italienische Metal-Band
 Pentacon, Dresdner Kamera-Hersteller
 Pentagón Jr. (* 1985), mexikanischer Wrestler